NSO steht für:
 National Statistical Office, Malawi
 National Symphony Orchestra Ghana
 NATO Standardization Office, siehe STANAG
 Netherlands Space Office, staatliche Raumfahrtorganisation der Niederlande
 Nationale Signals Intelligence Organisatie, ehemaliger Spionagedienst der Niederlande 
 Niedersächsisches Symphonie-Orchester
 Nintendo Switch Online, kostenpflichtiger Online-Service für Nintendo Switch
 Nord-Sotho, ISO-Sprachcode für die Sprache Nord-Sotho
 NSO Group Technologies, israelisches Unternehmen für Cyberüberwachung

Abkürzung